Lill-Mörtsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Mörtsjön, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun,  (8,27 ha)
Lill-Mörtsjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (28,1 ha)

Se även
Mörtsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn